Чанчжэн 3B или CZ-3B (, буквально Великий поход 3B) — орбитальная ракета-носитель, разработанная Китайским НИИ ракетных технологий при Китайском объединении космических технологий. Имеет три ступени и четыре навесных разгонных блока. Представляет собой наиболее мощную модель из семейства «Чанчжэн». Используется, в основном, для вывода на геосинхронную орбиту телекоммуникационных спутников. 

С целью увеличения полезной нагрузки был разработан усовершенствованный вариант ракеты — 3B/E.

История 
Разработка ракеты-носителя CZ-3B началась в 1986 году, на базе предыдущих моделей серии «Чанчжэн». 

Первый полёт состоялся 14 февраля 1996 года, однако оказался провальным — через 22 секунды после старта ракета упала на деревню, уничтожив находившийся на борту спутник Intelsat 708 и убив несколько человек на земле. 
Девять последующих запусков CZ-3B и два запуска CZ-3B/E были успешными, за исключением одного частично неудачного. 

Так, в 2009 году ракета-носитель CZ-3B из-за аномалий на третьей ступени вывела на более низкую от запланированного орбиту индонезийский спутник Palapa-D. Тем не менее, позже спутник смог автоматически скорректировать свою орбиту.

Первый запуск CZ-3B/E состоялся 13 мая 2007 года, тогда на геосинхронную орбиту был выведен африканский телекоммуникационный спутник NigComSat-1.

Характеристики

Список запусков

Примечания 

Ракеты-носители Китая